13 eller tretton kan syfta på 

 13 – ett år i den gregorianska kalendern
 13 f.Kr. – ett år
 13 (tal) – ett tal (med romerska siffror XIII)

Musik
13 (sång) – en låt och singel av Håkan Hellström (efter originalet Thirteen)
 13 (musikgrupp) – ett sludge metal-band
 13 (album av Blur) – ett musikalbum av Blur
 13 (album av Black Sabbath) – ett musikalbum av Black Sabbath
 13 (album av The Doors) – ett musikalbum av The Doors
 13 (Six Feet Under-album) – ett musikalbum av Six Feet Under
 13 (album av Suicidal Tendencies) – ett musikalbum av Suicidal Tendencies
 13 (album av Die Ärzte) – ett musikalbum av Die Ärzte
 13 (album av Brian Setzer) – ett musikalbum av Brian Setzer
 13 (musikalbum av Indochin) – ett musikalbum från 2017 av Indochine
 Commodores 13 – ett musikalbum av The Commodores
Wednesday 13 – en horror-punk-musiker från USA

Film
 Tretton (film) – en film från 2003

Tv-spel
XIII (spel) – ett tv-spel

Se även 
 Thirteen